Jungfru Marie trolovning med Josef från Nasaret är en episod i den kristna traditionen återberättad i den apokryfiska skriften Jakobs protevangelium och i medeltida helgonlegender såsom Legenda aurea, däremot inte i de fyra kanoniska evangelierna. Det är också ett vanligt konstmotiv och kan till exempel avse:

Jungfru Marie trolovning (Campin) – målning av Robert Campin från cirka 1420–1430
Jungfru Marie trolovning (Giordano) – målning av Luca Giordano från cirka 1688
Jungfru Marie trolovning (Giotto) – målning av Giotto från cirka 1303–1305 
Jungfru Marie trolovning (El Greco) – målning av El Greco från 1603-1605
Jungfru Marie trolovning (Michelino da Besozzo) – målning av Michelino da Besozzo från cirka 1435 
Jungfru Marie trolovning (Perugino) – målning av Pietro Perugino från cirka 1503–1504
Jungfru Marie trolovning (Rafael) – målning av Rafael från cirka 1504
Jungfru Marie trolovning (Rosso Fiorentino) – målning av Rosso Fiorentino från cirka 1523

Motiv i konsten